Goldstar har flere betydninger:
 Goldstar (tegneserie) – navnet på flere fiktive karakterer fra DC Comics
 Goldstar (øl) – et israelsk ølmærke
 GoldStar – et tidligere sydkoreansk elektronikfirma